CDQ steht für:
 Corporate Data Quality, siehe Unternehmensweite Datenqualität
 Compact Disc Quality, Download-Qualitätsangabe (Bitrate)
 Convert Doubleword to Quadword, Windowsprogramm
 Costume Designers Guild
 Croydon Airport (Australia) (IATA-Code), Croydon (Queensland), Croydon Shire, Queensland

Abkürzung